Katträv kan syfta på:

 Präriekatträv (Vulpes velox), en art i familjen hunddjur som förekommer i torra områden i Nordamerika
 Ökenkatträv (Vulpes macrotis), ett rovdjur i familjen hunddjur som förekommer i sydvästra USA och norra Mexiko